Gylto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gyltö, halvö, Egentliga Finland, 
 Gylto (del av en ö i Finland), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar